Schloss Châteauneuf steht für folgende Bauwerke in Frankreich:

 Schloss Châteauneuf (Vuillafans) in der Gemeinde Vuillafans, Département Doubs
 Schloss Châteauneuf-d’Ille-et-Vilaine in der Gemeinde  Châteauneuf-d’Ille-et-Vilaine, Département Ille-et-Vilaine
 Schloss Châteauneuf-du-Pape in der Gemeinde Châteauneuf-du-Pape, Département Vaucluse
 Schloss Châteauneuf-sur-Cher in der Gemeinde Châteauneuf-sur-Cher, Département Cher
 Schloss Châteauneuf-sur-Loire in der Gemeinde Châteauneuf-sur-Loire, Département Loiret

Siehe auch:
 Burg Châteauneuf-en-Auxois in der Gemeinde Châteauneuf, Département Côte-d’Or
 Chateau Neuf, Gebäude in Oslo, Norwegen